Pierre Latour peut désigner :

 Pierre Latour (1822-1912), homme politique français ;
 Pierre Latour (1907-1976), acteur et écrivain français ;
 Pierre Latour né en 1993, coureur cycliste français.